Das Dameneinzel der Australian Championships 1968  war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidigerin war Nancy Richey.

Setzliste 
{| 
|-
| style="vertical-align: top;" |

| style="vertical-align: top;" |

|}

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
1968